"Casaletto" pode ser:
 Casaletto Spartano, comuna italiana da Campânia
 Casaletto Lodigiano, comuna italiana da Lombardia
 Casaletto Vaprio, comuna italiana da Lombardia 
 Casaletto Ceredano, comuna italiana da Lombardia
 Casaletto di Sopra, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos